Tau Arietis è un nome posseduto da due diverse stelle, fra loro visivamente vicine, appartenenti alla costellazione dell'Ariete:

Tau1 Arietis
Tau2 Arietis